Termín imid může znamenat:

 Imidy (karboxylových) kyselin – vznikají náhradou dvou hydroxylů karboxylových skupin, alkyl/arylsulfonových skupin či jiné organické kyseliny, (nebo dokonce anorganické) obsahující hydroxyl (může být na téže molekule dvojfunkční kyseliny nebo z různých molekul téhož nebo různého druhu) a propojením těchto zbytků imidovou skupinou –NH– (příklad: CH3CONHCOCH3 – acetimid, C8H4O2NH  – ftalimid) 
 Imidy (soli amoniaku), anorganické imidy – vznikají náhradou dvou vodíků z amoniaku nějakým kationtem (příklad: Na2NH – imid sodný)
 Imidy (soli aminů) – organické imidy – vznikají náhradou dvou vodíků z aminu nějakým kationtem (příklad: C6H5N2− 2 K+ – fenylimid draselný, C2H5N2− 2 Na+ – ethylimid sodný)
 Imunomodulační léky (immunomodulatory imide drugs, IMiDs, česky často psáno jako IMIDy)

Podobné názvy 
 Amid
 Imin